Peter I kan syfta på:
Peter I av Bulgarien, tsar av Bulgarien 927-969.
Peter I av Ungern, egentligen Peter Orseolo, kung av Ungern 1038-1041 och 1044-1046.
Peter I av Ryssland, även känd som Peter den store, tsar av Ryssland 1682-1725.
Peter I av Brasilien, kejsare av Brasilien 1822-1831.
Peter I av Serbien, kung av Serbien, från 1918 av Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike, 1903-1921. 
Peter I av Kastilien
Peter I av Aragonien

Se även
Peter I:s ö
 Petar I